La rhyolite (ou rhyolithe) est une roche volcanique de même composition que le granite et le microgranite (qui sont des roches plutoniques).
 Rhyolite est une ville fantôme du Nevada (États-Unis).